Ljusklobben kan syfta på följande platser:

Åland 

 Ljusklobben (Sottunga, Åland), skär, 
 Ljusklobben (Saltvik, Åland), ö,